Anchin peut désigner :
 Anchin, un chaste moine, héros de la légende de Dojo-ji dans le théâtre Nô ;
 Anchin, une île sur la commune de Pecquencourt, dans le département du Nord en France, sur laquelle se trouvait l'abbaye d'Anchin.